Galewice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieruszowski
 Galewice (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente